Depuis ses débuts en 1987, Vanessa Paradis a sorti six albums studio, quatre albums live et un best of ainsi que trente-deux singles studio et live.

Ses chansons ont été principalement reprises lors d'événements caritatifs comme les Enfoirés (Tandem, Joe le taxi, Dis-lui toi que je t'aime) ou lors de télé-crochets comme Star Academy, Nouvelle Star ou The Voice, la plus belle voix. Il arrive également que ses chansons soient reprises en concert ou en télé par des artistes aussi divers que Helena Noguerra, The Divine Comedy, Isabelle Boulay, Marc Lavoine, Amel Bent, Jenifer, Coralie Clément ou Leslie.

De son côté, Vanessa a elle aussi repris de nombreux titres d'autres artistes. Il lui arrive de reprendre des chansons de variété (Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, Alain Bashung, Henri Salvador, Jane Birkin, Jacques Dutronc, Michel Berger, Renaud, France Gall, Georges Moustaki, etc). Mais la chanteuse est plus encline à reprendre des titres à tendance rock, empruntés au répertoire des Rolling Stones, des Rita Mitsouko, de Bob Dylan, des Beatles, des Kinks, d'Elvis Costello, de Ben Harper ou de Lou Reed. Elle reprend aussi de nombreux standards du jazz (Cole Porter, Billie Holiday, Frank Sinatra, Nina Simone).

Il lui arrive également de revisiter son propre répertoire dans des versions live lors de concerts ou d'émissions.

Les chansons reprises par Vanessa Paradis

 10 ans, ça suffit ! (de Patrick Bruel)
 TV : 'Les Enfoirés à l'Opéra Comique' (TF1) - 08/03/1995, en version live et en duo avec Patrick Bruel
 CD et VHS : Les Enfoirés à l'Opéra Comique - 17/11/1995, même version live
 Across the universe (des Beatles)
 TV : 'Concert Privé' (Canal+) - 03/05/1996, en version live
 DVD : Vanessa Paradis Anthologie 87-2007 - 29/11/2010
 Alison (d'Elvis Costello)
 Concert : Los Angeles, duo avec Elvis Costello - 17/04/2012
 All day and all of the night (des Kinks)
 TV : 'Concert Privé' (Canal+) - 03/05/1996, en version live
 DVD : Vanessa Paradis Anthologie 87-2007 - 29/11/2010
 Angora (de Alain Bashung)
 CD : Album hommage à Alain Bashung (Tels Alain Bashung)- 03/2011, en version studio
 As tears go by -As Tears Go By (de Marianne Faithfull)
 CD : Vanessa Paradis Live - 21/02/1994, en version concert
 Au creux de mon épaule (de Charles Aznavour)
 TV : 'Bon anniversaire, Charles !' (TF1) - 22/05/2004, en version live et en duo avec Charles Aznavour
 CD et DVD : Bon anniversaire, Charles ! - 00/10/2004, même version live en duo avec Charles Aznavour
 Baby alone in Babylone (de Jane Birkin)
 TV : 'Sacrée Soirée' (TF1) - 14/03/1990, en version studio
 Ballade de Melody Nelson (de Serge Gainsbourg & Jane Birkin)
 CD : From Gainsbourg to Lulu, album de Lulu Gainsbourg (Duo avec Johnny Depp) - 2011
 The Ballad of El Goodo (de Big Star)
 TV : 'Concert Privé' (Canal+) - 03/05/1996, en version live
 DVD : Vanessa Paradis Anthologie 87-2007 - 29/11/2010
 La Ballade de Johnny Jane (de Jane Birkin)
 TV : 'La Soirée des Enfoirés 96' (TF1) - 10/02/1996, en version live et en duo avec Jane Birkin
 CD et VHS : La Soirée des Enfoirés 96 - 15/11/1996, même version live
 CD : Best of - 23/11/2009, même version live
 Beast of burden (des Rolling Stones)
 TV : 'Les Nuls, l'émission' (Canal+) - 00/05/1990, en version live
 Bijou bijou (de Alain Bashung)
 Live stream - 03/12/2020 en duo avec -M-
 Blowing in the wind (de Bob Dylan)
 TV : 'Taratata' (F2) - 16/11/2007, en version live et en duo avec Suzanne Vega
 Bye bye (des BB Brunes)
 CD Long Courrier (édition collector) - 18/11/2013, en version studio en duo avec le groupe BB Brunes
 Les Cactus (de Jacques Dutronc)
 TV : 'Taratata' (F2) - 29/05/1993, en version live et en duo avec Guesch Patti
 CD : Vanessa Paradis Live - 21/02/1994, en version concert
 TV : 'Concert Privé' (Canal+) - 03/05/1996, en version live
 DVD : Vanessa Paradis Anthologie 87-2007 - 29/11/2010
 Cette année-là (de Claude François)
 TV : 'Sacrée Soirée' (TF1) - 29/03/1989, en version studio
 La Chanson des Restos (de Jean-Jacques Goldman)
 TV : 'La Soirée des Enfoirés 96' (TF1) - 10/02/1996, en version live et en groupe
 CD et VHS : La Soirée des Enfoirés 96 - 15/11/1996, même version live
 TV : 'Le Zénith des Enfoirés' (TF1) - 08/02/1997, en version live et en groupe
 VHS : Le Zénith des Enfoirés - 24/11/1997 (pas sur le CD), même version live
 CD : Les Enfoirés - La compil (vol. 2) - 30/10/2001, en version studio symphonique (chœurs dans refrain)
 Chuck E's in love (de Rickie Lee Jones)
 TV : 'Frequenstar' (M6) - 25/10/1992, en version live acoustique
 Concerts : Natural High Tour - 1993
 Comme un arbre dans la ville (de Maxime Le Forestier)
 TV : 'J'y crois dur comme terre' (TF1) - 02/09/1989, en version live et en duo avec Maxime Le Forestier
 La Complainte du phoque en Alaska (de Beau Dommage)
 TV : 'Les Enfoirés à l'Opéra Comique' (TF1) - 08/03/1995, en version live et en duo avec Maxime Le Forestier
 CD et VHS : Les Enfoirés à l'Opéra Comique - 17/11/1995, même version live
 La Corrida (de Francis Cabrel)
 DVD : L'odysée des Enfoirés - 30/10/2001 (dans les bonus, pas sur CD), en version live et en duo avec Maxime Le Forestier
 Couroucoucou roploplo (de Elmer Food Beat)
 TV : 'Vanessa, 18 ans et alors…' (TF1) - 22/12/1990, en version live avec Elmer Food Beat
 La Déclaration d'amour (de France Gall)
 TV : 'Tous…Pour la musique' (F2) - 21/11/2007, en version live et en duo avec -M-
 CD : Best of - 23/11/2009, même version live
 Live stream - 03/12/2020 en duo avec -M-
 Dodo Rémi (de Zazie)
 TV : 'Sol en Si' (France 2) - 30/10/1999, en version live et en duo avec Maxime Le Forestier
 Donner pour donner (de France Gall et Elton John)
 TV : 'Frequenstar' (M6) - 16/03/1997, en version live piano-voix et en duo avec Alain Lanty
 Don't smoke in bed (de Nina Simone)
 TV : 'Nightclubbing in Paris' (Canal+) - 05/02/2000, en version live et en duo avec Iggy Pop
 L'Eau à la bouche (de Serge Gainsbourg)
 CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, en version concert
 TV : 'Secrets de stars' (F2) - 03/01/2002, en version live
 Les eaux de Mars (de Georges Moustaki)
 Concerts : Love Songs Tour - 2013
 Émilie jolie (de Philippe Chatel)
 TV : 'L'École des fans' (Antenne 2) - 03/05/1981, en version live
 Emmenez-moi (de Charles Aznavour)
 CD : Divinidylle - Coffret édition limitée 10/12/2007 et téléchargement légal, en version studio
 CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, en version concert
 CD : Best of - 23/11/2009, même version concert
 Fais pas ci, fais pas ça (de Jacques Dutronc)
 Concert à l'Olympia - 25/03/2001, version live accompagné par Johnny Depp à la guitare
 Les Filles électriques (d'Alain Souchon)
 TV : 'La Soirée des Enfoirés 96' (TF1) - 10/02/1996, en version live et en duo avec Alain Souchon
 CD et VHS : La Soirée des Enfoirés 96 - 15/11/1996, même version live
 CD : Best of - 23/11/2009, même version live
 La Fleur (de Matthieu Chedid)
 Concert de -M- à l'Olympia - 04/06/2010, version live et en duo
 Concert de -M- au Zénith -10/06/2010, version live et en duo
 ** Live stream - 03/12/2020 en duo avec -M-
 Foule sentimentale (d'Alain Souchon)
 TV : 'Les Enfoirés au Grand Rex' (TF1) - 05/02/1994, en version live et en trio avec Alain Souchon et Laurent Voulzy
 CD et VHS : Les Enfoirés au Grand Rex - 04/11/1994, même version live
 Get off of my cloud (des Rolling Stones)
 TV : 'Concert Privé' (Canal+) - 03/05/1996, en version live
 DVD : Vanessa Paradis Anthologie 87-2007 - 29/11/2010
 Hallelujah (de Leonard Cohen)
 Concert "Peace one day" - 17/09/2010, en version live acoustique
 Concerts Tournée Acoustique - 2011, en version live (Folies Bergère du 24 au  et tournée internationale en février (France, Londres, New York, Los Angeles et Montréal)
 Heures Hindoues (d'Étienne Daho)
 CD Compilation d'Etienne Daho, Monsieur Daho - (enregistré en 1999, publié en 2011)
 Les Histoires d'A (des Rita Mitsouko)
 TV : 'Nulle Part Ailleurs' (Canal+) - 31/10/1989, en version live et en duo avec les Rita Mitsouko
 TV : 'Concert Privé' (Canal+) - 03/05/1996, en version live et en solo
 TV : 'Canal+, 20 ans : Le concert' (Canal+) - 04/11/2004, nouvelle version live avec les Rita Mitsouko
 DVD : Vanessa Paradis Anthologie 87-2007 - 29/11/2010
 I love Paris (de Cole Porter)
 TV : Publicité 'Aéroports de Paris' - 00/06/2008, en version studio (extrait)
 CD : Best of - 23/11/2009, en version studio intégrale
 I'm waiting for the man (de Lou Reed)
 TV : 'Les Nuls, l'émission' (Canal+) - 00/05/1990, en version live
 CD : Vanessa Paradis - 21/09/1992, en version studio
 TV : 'Vanessa, le concert' (Canal+) - 09/04/1994, en version concert
 CD : Vanessa Paradis Live - 21/02/1994, même version concert
 TV : 'Concert Privé' (Canal+) - 03/05/1996, nouvelle version live
 DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 04/12/2001 (pas sur le CD), nouvelle version concert
 DVD : Vanessa Paradis Anthologie 87-2007 - 29/11/2010
 I've got U under my skin (de Frank Sinatra)
 TV : 'Frequenstar' (M6) - 16/03/1997, en version live piano-voix et en duo avec Alain Lanty
 Jardin d'hiver (de Henri Salvador)
 TV : 'Vivement dimanche' (France 2) - 04/05/2014, en version live
 La Javanaise (de Serge Gainsbourg)
 TV : 'Les  Victoires de la Musique' (Antenne 2) - 03/02/1990, en version live et en quatuor avec Patrick Bruel, Laurent Voulzy et Michel Sardou.
 Laissons entrer le soleil (de Julien Clerc)
 TV : 'La Soirée des Enfoirés 96' (TF1) - 10/02/1996, en version live et en collégiale
 CD et VHS : La Soirée des Enfoirés 96 - 15/11/1996, même version live
 Love hangover (de Diana Ross)
 TV : 'Frequenstar' (M6) - 25/10/1992, en version live acoustique
 Lucky guy (de Rickie Lee Jones)
 TV : 'Nulle part ailleurs' (Canal+) - 01/04/1994, en version live
 La Minute de silence (de Michel Berger)
 TV : 'Hommage à Michel Berger' (F2) - 25/01/1993, en version live
 DVD : Vanessa Paradis Anthologie 87-2007 - 29/11/2010
 Malaise en Malaisie (de Alain Chamfort)
 TV : 'Concert Privé' (Canal+) - 03/05/1996, en version live
 DVD : Vanessa Paradis Anthologie 87-2007 - 29/11/2010, même version live
 CD : Elles et lui, nouvelle version en duo avec Alain Chamfort - 28/05/2012
 Miss Celie's blues (sister) (du film La Couleur pourpre)
 TV : 'Sidaction' (toutes chaînes) - 07/04/1994, en version live
 Mistral gagnant (de Renaud)
 TV : 'Enfoirés en cœur' (F2) - 07/02/1998, en version live et en duo avec Maxime Le Forestier
 CD et DVD : Enfoirés en cœur - 29/10/1998, même version live 
 CD Single - 00/12/1998, même version live
 Le Monde est stone (de Fabienne Thibeault)
 TV : 'Les Enfoirés chantent Starmania' (TF1) - 06/03/1993, en version live et en groupe
 CD et VHS : Les Enfoirés chantent Starmania - 12/10/1993, même version live
 Morts les enfants (de Renaud)
 TV : 'Champs-Élysées' (Antenne 2) - 10/09/1988, en version live
 Nightclubbing (d'Iggy Pop)
 TV : 'Nightclubbing in Paris' (Canal+) - 05/02/2000, en version live et en quatuor avec Iggy Pop, Johnny Depp et Chrissie Hynde
 Oh darling (des Beatles)
 TV : 'Concert Privé' (Canal+) - 03/05/1996, en version live
 DVD : Vanessa Paradis Anthologie 87-2007 - 29/11/2010
 On ira tous au paradis (de Michel Polnareff)
 TV : 'Les Enfoirés à l'Opéra Comique' (TF1) - 08/03/1995, en version live et en groupe
 CD et VHS : Les Enfoirés à l'Opéra Comique - 17/11/1995, même version live
 One (de U2)
 TV : 'Frequenstar' (M6) - 16/03/1997, en version live piano-voix
 Over the rainbow (du film Le Magicien d'Oz)
 TV : 'Champs-Élysées' (Antenne 2) - 17/12/1988, en version studio en duo avec Lio
 Le Petit bonheur (de Félix Leclerc)
 Concerts Tournée Acoustique - 2011, en version live (Folies Bergère du 24 au  et tournée internationale en février (France, Londres, New York, Los Angeles et Montréal)
 Le Petit jardin (de Jacques Dutronc)
 Concert de Jacques Dutronc au "Palais des Sports" - 05/06/2010, en version live et en duo avec Jacques Dutronc
 CD et DVD Dutronc: Et vous, et vous, et vous - 29/11/2010, même version live
 Les Plages (de Jean-Louis Aubert)
 TV : 'Vanessa, 18 ans et alors…' (TF1) - 22/12/1990, en version live et en duo avec Jean-Louis Aubert
 Les Plus belles choses de la vie (de Line Renaud)
 TV : 'L'incroyable anniversaire de Line Renaud' (TF1) - 28/12/2013, en version live et en duo avec Line Renaud
 Quand j'serai K.O (d'Alain Souchon)
 TV : 'Enfoirés en cœur' (F2) - 07/02/1998, en version live
 DVD : Enfoirés en cœur - 29/10/1998
 Le radeau (de Matthieu Chédid)
 Concert du Sidaction à l'Olympia, duo avec Matthieu Chédid - 00/12/2006
 Rame (d'Alain Souchon)
 TV : 'Le Zénith des Enfoirés' (TF1) - 08/02/1997, en version live et en groupe
 CD et VHS : Le Zénith des Enfoirés - 24/11/1997, même version live
 Requiem pour un con (de Serge Gainsbourg)
 CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, en version concert
 Retiens la nuit (du répertoire de Johnny Hallyday)
 TV : 'Spéciale Charles Aznavour' (TF1) - 19/05/2001, en version live et en duo avec Charles Aznavour
 Rockollection (de Laurent Voulzy)
 TV : 'Le Zénith des Enfoirés' (TF1) - 08/02/1997, en version live avec Patrick Bruel, Francis Cabrel, Pow woW, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Les Innocents et Jean-Jacques Goldman
 CD et VHS : Le Zénith des Enfoirés - 24/11/1997, même version live
 Sauver l'amour (de Daniel Balavoine)
 TV : 'Le Zénith des Enfoirés' (TF1) - 08/02/1997, en version live et en groupe
 CD et VHS : Le Zénith des Enfoirés - 24/11/1997, même version live
 Si maman si (du répertoire de France Gall, paroles et musique de Michel Berger)
 TV : 'Tous avec Line' (TF1) - 23/03/2001, en version live avec Muriel Robin
 Sometimes it snows in april (de Prince)
 TV : 'Vanessa, 18 ans et alors…' (TF1) - 22/12/1990, en version live acoustique
 Sous le soleil exactement (de Serge Gainsbourg)
 Concert de Lulu Gainsbourg au Casino de Paris - 08/11/2011
 Stand by me (de Ben E. King)
 TV : 'Taratata' (F2) - 29/05/1993, en version live et en duo avec Willy DeVille
 Super nana (de Michel Jonasz)
 TV : 'Frequenstar' (M6) - 16/03/1997, en version live piano-voix et en duo avec Alain Lanty
 Syracuse (de Henri Salvador)
 TV : 'Les Victoires de la Musique' (F2) - 08/03/2008, en version live
 Tell me boy (du film Grease)
 TV : 'Sébastien, c'est fou' (TF1) - 00/00/1988, en version studio (extrait) et en duo avec David Hallyday
 Le Temps de l'amour (de Françoise Hardy)
 Concert "Chanel à Shangaï" - 03/12/2009, en version live
 Concerts au Casino de Paris et Tournée Acoustique
 CD et DVD : Une nuit à Versailles - 29/11/2010, en version concert
 This will be our year (des Zombies)
 CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, en version concert
 CD : Best of - 23/11/2009, même version concert
 Concert : Los Angeles, duo avec Elvis Costello - 17/04/2012
 Le Tourbillon (de Jeanne Moreau)
 TV : 'Festival de Cannes' (Canal+) - 17/05/1995, en version live acoustique et en duo avec Jeanne Moreau
 CD : Ma chanson d'enfance - 00/11/2001, en version studio
 TV : 'Ma chanson d'enfance' (F2) - 29/12/2001, nouvelle version live
 CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, en version concert
 True colors (de Cyndi Lauper)
 TV : 'Mon Zénith à moi' (Canal+) - 11/02/1990, en version live piano-voix
 TV : 'Champs-Élysées' (Antenne 2) - 21/04/1990, nouvelle version live piano-voix et en duo avec Alain Lanty
 Concerts : Natural High Tour - 1993
 Tu si na cosa grande (de Roberto Gigli et Domenico Modugno)
 CD : Love Songs - 13/05/2013
 BO du film Fading Gigolo - 2013
 Un autre monde (de Téléphone)
 TV : 'Les Enfoirés au Grand Rex' (TF1) - 05/02/1994, en version live et en groupe
 CD et VHS : Les Enfoirés au Grand Rex - 04/11/1994, même version live
 Les Uns contre les autres (de Fabienne Thibeault)
 TV : 'Les Enfoirés chantent Starmania' (TF1) - 06/03/1993, en version live et en trio avec Jean-Jacques Goldman et Alain Lanty
 CD et VHS : Les Enfoirés chantent Starmania - 12/10/1993, même version live
 Vous les copains (de Sheila)
 Bande Originale du film Thelma, Louise et … Chantal - 03/03/2010, version studio arrangée par Keren Ann
 Waiting on an angel (de Ben Harper)
 TV : 'Concert Privé' (Canal+) - 03/05/1996, en version live
 TV : 'La Musicale' (Canal+) - 02/11/2007, en version live acoustique et en duo avec Ben Harper
 DVD : Vanessa Paradis Anthologie 87-2007 - 29/11/2010
 Walk on the wild side (de Lou Reed)
 CD : Variations sur le même t'aime - 28/05/1990, en version studio
 TV : 'Vanessa, 18 ans et alors…' (TF1) - 22/12/1990, en version live acoustique et en duo avec Dave Stewart
 Tournée : Natural High Tour - Printemps 1993. chanté sur toutes les dates de la tournée mais non incluse sur le CD Vanessa Paradis Live
 CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, nouvelle version concert
 Week-end à Rome (d'Étienne Daho)
 CD : Couleurs sur Paris du groupe Nouvelle Vague - 08/11/2010, en version studio accompagné par Étienne Daho aux chœurs
 Y'a d'la rumba dans l'air (de Alain Souchon)
 Live stream - 03/12/2020 en duo avec -M-
 You go to my head (de Billie Holiday)
 TV : 'Nightclubbing in Paris' (Canal+) - 05/02/2000, en version live et en duo avec Iggy Pop

Les chansons du répertoire de Vanessa Paradis reprises par les autres artistes

 Dis-lui toi que je t'aime CD : par Alice sur l'album Star Academy - En toute intimité - 00/12/2008, en version live acoustique
 TV : par Natasha St-Pier - 2004, en version live
 Divine Idylle CD : par Djolin - 2009 en version studio https://itunes.apple.com/fr/album/hua-hu-die/id332372942?i=332373307
 Joe le taxi 33 tours : par Angelica Vale en single - 1988, en version studio espagnole Voy en taxi
 33 tours : par Click - 1988, en version studio espagnole Yo en el taxi
 45 tours : Angélica en single - 1988, en version studio brésilienne Vou de táxi
 45 tours : par Parodisiak en single - 1989, en version studio (extrait parodique rebaptisé Joe le maxi inclus dans un medley)
 45 tours : Hanja Krenz en single - 1990, en version allemande Allo Taxi
 45 tours : Barbara en single - 1995, en version studio (Italie)
 CD : Sherlene Boodram en single -  1996, en version studio
 TV : par Marc Lavoine - 'Enfoirés en cœur' (F2) 07/02/1998, en version live (extrait dans un medley 'Cette année-là')
 CD et DVD : par Marc Lavoine sur l'album Enfoirés en cœur - 29/10/1998, même version live
 CD : Hanayo en single - 2000, en version studio
 TV : par Marc Lavoine - 'Hit Machine' (M6) 00/00/2000, en version studio
 CD : Stereo Total sur l'album Les musiques de Paris Dernière, volume 1 - 2001, en version studio
 CD : Auria Pozzi en single - 2002, en version studio
 TV : par Priscilla - 'Les Disques de diamant' (M6) - 2004, en version live
 TV : Trish Thuy Trang (Joe le Taxi) ('Asia 49') (2006)
 Concerts : par The Divine Comedy - 22 et 23/09/2008 à la Cité de la Musique à Paris, en version concert
 CD : The Lost Fingers sur l'album français Lost in the 80's - 2009, en version studio
 CD : Immi sur l'album Wonder - 2009, en version studio (Japon)
 Marilyn & John CD : Angélica sur son deuxième album - en version studio brésilienne Passageiro do meu amor
 CD : Diana Yang sur l'album L'amour avec des roses - 1993, en version studio taïwanaise Wǒ bù huì kuài lè ('我不會快樂')
 TV : par Lorie - 'Les Enfoirés dans l'espace' (TF1) 05/03/2004, en version live (extrait dans un medley 'Personnages célèbres')
 CD et DVD: par Lorie - 'Les Enfoirés dans l'espace' - 06/03/2004, même version live 
 Pourtant TV : par Leslie - 2006, en version live
 Concert : par Coralie Clément - 2008, en version live
 Tandem CD : par Isabelle Boulay sur l'album Scène d'amour - 2000, en version live
 CD : par Amel Bent et Julien Chagnon sur l'album Nouvelle Star, l'album des finalistes - 19/04/2004, en version studio
 CD : par Lynnsha sur l'album Tandem - 05/10/2005, en version studio
 CD : par Lynnsha & Anggun sur l'album Tandem - 05/10/2005, en version studio et en duo
 TV : par Jenifer & Ginie Line - 2002, en version live et en duo
 CD : par Shy'm sur l'album À nos dix ans - 09/10/2015, en version studio

Vanessa Paradis « revisite » ses chansons

Singles
 Be My Baby TV : 'Top of the Pops' (BBC - Royaume-Uni) - 29/10/1992, en version live
 TV : 'Top of the Pops' (BBC - Royaume-Uni) - 12/11/1992, nouvelle version live
 CD : Vanessa Paradis Live - 21/02/1994, en version concert
 TV : 'Vanessa, le concert' (Canal+) - 09/04/1994, même version concert
 CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, nouvelle version concert
 Commando CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, en version concert
 Coupe coupe CD : M&J - 1988, en version anglaise Cut cut brother
 Dès que j'te vois TV : 'La Musicale' (Canal+) - 02/11/2007, en version live et en duo avec -M-
 TV : 'Taratata' (F2) - 16/11/2007, nouvelle version live et en duo avec -M-
 CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, en version concert
 Dis-lui toi que je t'aime TV : 'Champs-Élysées' (Antenne 2) - 21/04/1990, en version live
 TV : 'Taratata' (F2) - 29/05/1993, nouvelle version live
 CD : Vanessa Paradis Live - 21/02/1994, en version concert
 TV : 'Vanessa, le concert' (Canal+) - 09/04/1994, même version concert
 TV : 'Concert Privé' (Canal+) - 03/05/1996, nouvelle version live
 TV : 'Enfoirés - Dernière édition avant l'an 2000' (F2) - 13/02/1999, en version live et en duo avec Étienne Daho
 TV : "Tapis Rouge" (France 2) - , en version live accompagnée au piano de Steve Nieve
 CD et DVD : Enfoirés - Dernière édition avant l'an 2000 - 10/11/1999, même version live
 CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, nouvelle version concert
 CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, nouvelle version concert
 TV : 'Concert à la Cigale' (Canal+) - 13/01/2010, en version live acoustique
 Divine idylle TV : 'Le Grand journal' (Canal+) - 03/09/2007, en version live acoustique
 TV : 'Esprits libres' (F2) - 07/09/2007, nouvelle version live acoustique
 TV : 'Taratata' (F2) - 16/11/2007, en version live
 CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, en version concert
 TV : 'Concert à la Cigale' (Canal+) - 13/01/2010, en version live acoustique
 Gotta have it TV : 'Frequenstar' (M6) - 25/10/1992, en version live acoustique
 TV : 'Taratata' (F2) - 29/05/1993, en version live
 CD : Vanessa Paradis Live - 21/02/1994, en version concert
 TV : 'Vanessa, le concert' (Canal+) - 09/04/1994, même version concert
 Il y a TV : 'Le Grand journal' (Canal+) - 24/11/2009, en version live
 TV : 'Concert à la Cigale' (Canal+) - 13/01/2010, en version live acoustique
 L'Incendie TV : 'La Musicale' (Canal+) - 02/11/2007, en version live
 TV : 'Les Victoires de la Musique' (F2) - 08/03/2008, nouvelle version live
 CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, en version concert
 TV : 'Concert à la Cigale' (Canal+) - 13/01/2010, en version live acoustique
 Joe le taxi TV : 'La Nouvelle affiche' (FR3) - 03/06/1987, en version live
 TV : 'La Nouvelle affiche' (FR3) - 01/07/1987,  en version live
 TV : 'Midem 88 : l'année de tous les tubes' (TF1) - 10/02/1988, en version live
 Single : Manolo Manolete - 1987, en version espagnole  Joe el taxi
 CD : Vanessa Paradis Live - 21/02/1994, même version concert
 TV : 'Vanessa, le concert' (Canal+) - 09/04/1994, en version concert
 CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, nouvelle version concert
 CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, nouvelle version concert
 TV : 'Concert à la Cigale' (Canal+) - 13/01/2010, en version live acoustique
 Just as long as you are there TV : 'Taratata' (F2) - 29/05/1993, en version live
 CD : Vanessa Paradis Live - 21/02/1994, en version concert
 TV : 'Vanessa, le concert' (Canal+) - 09/04/1994, même version concert
 Marilyn & John CD : M&J - 1988, en version anglaise
 TV : 'Champs-Élysées' (Antenne 2) - 10/09/1988, en version live
 TV : 'Les  Victoires de la Musique' (Antenne 2) - 03/02/1990, en version live
 CD : Vanessa Paradis Live - 21/02/1994, en version concert
 TV : 'Vanessa, le concert' (Canal+) - 09/04/1994, même version concert
 TV : 'Concert Privé' (Canal+) - 03/05/1996, en version live
 CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, en version concert
 CD : Best of - 23/11/2009, en version acoustique
 TV : 'Concert à la Cigale' (Canal+) - 13/01/2010, en version live acoustique
 Maxou CD : M&J - 1988, en version anglaise
 TV : 'Champs-Élysées' (Antenne 2) - 21/04/1990, en version live
 TV : 'Stars 90' (TF1) - 22/03/1993, nouvelle version live
 CD : Vanessa Paradis Live - 21/02/1994, en version concert
 TV : 'Vanessa, le concert' (Canal+) - 09/04/1994, même version concert
 Natural high TV : 'Stars 90' (TF1) - 22/03/1993, en version live
 CD : Vanessa Paradis Live - 21/02/1994, en version concert
 TV : 'Vanessa, le concert' (Canal+) - 09/04/1994, même version concert
 TV : 'Concert Privé' (Canal+) - 03/05/1996, nouvelle version live
 DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 04/12/2001 (pas sur le CD), nouvelle version concert
 DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008 (pas sur le CD), nouvelle version concert
 Les Piles TV : 'Taratata' (F2) - 16/11/2007, en version live et en duo avec -M-
 CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, en version concert et en duo avec -M-
 Pourtant TV : 'Nulle part ailleurs' (Canal+) - 14/03/2001, en version live
 CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, en version concert
 TV : 'Vivement Dimanche' (France 2) - date inconnue, version live acoustique avec -M-
 TV : 'La Musicale' (Canal+) - 02/11/2007, nouvelle version live
 CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, nouvelle version concert
 TV : 'Concert à la Cigale' (Canal+) - 13/01/2010, en version live acoustique
 Que fait la vie ? CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, en version concert
 CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, nouvelle version concert
 TV : 'Concert à la Cigale' (Canal+) - 13/01/2010, en version live acoustique
 Sunday Mondays CD : Vanessa Paradis Live - 21/02/1994, en version concert
 TV : 'Vanessa, le concert' (Canal+) - 09/04/1994, même version concert
 CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, nouvelle version concert
 Tandem TV : 'Champs-Élysées' (Antenne 2) - 21/04/1990, en version live avec des paroles inédites et en duo avec Franck Langolff
 CD : Vanessa Paradis Live - 21/02/1994, en version concert
 TV : 'Vanessa, le concert' (Canal+) - 09/04/1994, même version concert
 TV : 'Concert Privé' (Canal+) - 03/05/1996, en version live
 TV : 'Le Zénith des Enfoirés' (TF1) - 08/02/1997, en version live et en duo avec Francis Cabrel
 CD et VHS : Le Zénith des Enfoirés - 24/11/1997, même version live
 CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, nouvelle version concert
 DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008 (pas sur le CD), nouvelle version concert

Chansons d'albums
 Les Acrobates CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, en version concert
 Au charme non plus TV : 'Champs-Élysées' (Antenne 2) - 21/04/1990, en version live
 La Bataille CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, en version concert
 Bliss CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, en version concert
 DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008 (pas sur le CD), nouvelle version concert
 Chet Baker CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, en version concert
 TV : 'Concert à la Cigale' (Canal+) - 13/01/2010, en version live acoustique
 Dans mon café CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, en version concert
 TV : 'Concert à la Cigale' (Canal+) - 13/01/2010, en version live acoustique
 L'Eau et le vin TV : 'Nulle part ailleurs' (Canal+) - 14/03/2001, en version live
 CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, en version concert
 Flagrant délire TV : 'Concert Privé' (Canal+) - 03/05/1996, en version live
 DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 04/12/2001 (pas sur le CD), en version concert
 I wouldn't dare TV : 'Concert à la Cigale' (Canal+) - 13/01/2010, en version live acoustique
 Irrésistiblement CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, en version concert
 Jackadi CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, en version concert
 Junior suite TV : 'Le Grand journal' (Canal+) - 15/09/2008, en version live
 CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, en version concert
 TV : 'Concert à la Cigale' (Canal+) - 13/01/2010, en version live acoustique
 La la la song CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, en version concert
 Lonely rainbows TV : 'Frequenstar' (M6) - 25/10/1992, en version live acoustique
 CD : Vanessa Paradis Live - 21/02/1994, en version concert
 TV : 'Vanessa, le concert' (Canal+) - 09/04/1994, même version concert
 TV : 'Concert Privé' (Canal+) - 03/05/1996, en version live
 La Mélodie TV : 'La Musicale' (Canal+) - 02/11/2007, en version live et en duo avec -M-
 CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, en version concert
 Les Revenants CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, en version concert
 Scarabée CD : Best of - 23/11/2009, en version acoustique
 TV : 'Concert à la Cigale' (Canal+) - 13/01/2010, en version live acoustique
 Silver and gold CD : Vanessa Paradis Live - 21/02/1994, en version concert
 TV : 'Vanessa, le concert' (Canal+) - 09/04/1994, même version concert
 TV : 'Taratata' (F2) - 10/03/1996, en version live et en duo avec Lenny Kravitz
 St Germain CD et DVD : Vanessa Paradis au Zénith - 06/11/2001, en version concert
 CD et DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008, nouvelle version concert
 La Vague à lames CD : Vanessa Paradis Live - 21/02/1994, en version concert
 TV : 'Vanessa, le concert' (Canal+) - 09/04/1994, même version concert
 DVD : Divinidylle Tour - 15/09/2008 (pas sur le CD), nouvelle version concert en medley avec Scarabée
 Varvara Pavlovna' CD et DVD : Divinidylle Tour'' - 15/09/2008, en version concert

Notes et références

Voir aussi

Lien externe
 Site officiel de Vanessa Paradis.

Paradis, Vanessa